Закон Вант-Гоффа і Курнакова (, , ) — у мінералогії — закон, виведений голландським хіміком Якобом Вант-Гоффом і російським хіміком Миколою Курнаковим, який визначає послідовність випадання мінералів у соляних покладах, яка для даних термодинамічних умов залежить від фізико-хімічної рівноваги.

Література 
 

Генетична мінералогія